De Montenegrijnse voetbalclub FK Rudar Plevlja speelt sinds 2007 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Rudar Plevlja

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Rudar Plevlja
FK Rudar Plevlja